AEGON GB Pro-Series Barnstaple 2013 — 6-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира, игравшегося на крытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Барнстапле, Великобритания, с 28 октября по 3 ноября 2013 года.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Анника Бек (№ 48 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Марта Сироткина впервые за пять финалов в туре федерации выигрывает титул.
 Кристина Плишкова уступает 1-й финал в сезоне и 4-й за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Наоми Броуди выигрывает 5-й титул в сезоне и 12-й за карьеру в туре федерации.
 Кристина Плишкова выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре федерации.

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Barnstaple
 Цикл женских турниров ITF 2013

Ссылки 
 Сайт британского тура 
 

Великобритания
Теннис
Октябрь 2013 года
Ноябрь 2013 года
2013